Сара Еррані була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї.

Франческа Ск'явоне виграла титул, у фіналі перемігши Шелбі Роджерс з рахунком 2–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Rio Open, жінки, одиночний розряд
Rio Open